Чемпионат мира по биатлону 1978 — 16-й чемпионат мира по биатлону, прошёл в австрийском городе Хохфильцен со 2 по 5 марта 1978 года. Стал первым чемпионатом, на котором использовалось малокалиберное оружие. Было разыграно 3 комплекта наград.

Единственный мировой чемпионат, на котором советские биатлонисты не завоевали ни одной медали.

Расписание 
Церемония открытия чемпионата мира состоялась 2 марта.

Церемония закрытия прошла 5 марта.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Мужская спринтерская гонка

Мужская эстафета 

Биатлон
Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Австрии
Чемпионаты мира в Австрии